Программа однодолларовых президентских монет — серия монет США номиналом в один доллар с портретами всех ныне покойных американских президентов на аверсе. Закон о выпуске однодолларовых монет с новым дизайном был одобрен Конгрессом США и подписан президентом Дж. Бушем 22 декабря 2005 года.

Детали программы 
Программа стартовала 1 января 2007 года. Ежегодно один раз в три месяца в рамках программы выпускается одна монета, программа заканчивается летом 2016 года, последняя (сороковая) монета посвящается Р. Рейгану. На аверсе каждой монеты изображён портрет одного из президентов США в хронологическом порядке исполнения своих служебных обязанностей. Пропущен Картер, который жив на момент завершения программы. Монетный двор США назвал эту акцию «Программа монет президентских долларов» ().

На реверсе монет имеется изображение Статуи Свободы, номинал «$1» и надпись по окружности — «United States of America». Эта серия американских монет — первая, на которых не написано слово «Liberty» со времен как оно было размещено на монетах США, так как статуя уже сама является символом свободы. Первая монета с портретом Дж. Вашингтона была доступна для публики 15 февраля 2007 г. к Президентскому дню, который отмечается 19 февраля.

Одна из главных целей новой программы — добиться общественного признания не очень популярной монеты номиналом в 1 $, а также способствовать постепенной замене банкноты в 1 доллар монетой. Выпуск в 2000 монеты достоинством в 1 доллар с портретом индейской девушки Сакагавея преследовал ту же цель, однако не принес ожидаемого результата. Бумажный доллар с портретом Вашингтона — это один из символов США и его поспешная замена на монету может быть отрицательно воспринята общественным мнением. Выпуск банкнот номиналом в 1 $ последнее время становится невыгодным в связи с малым сроком обращения бумажных денег и их высокой себестоимостью, которая для однодолларовой купюры гораздо выше номинала. После успеха с серией монет в 25-центов, посвященных штатам, монетный двор США надеется на успех новых монет в 1 $.

В отличие от государственной программы «Квотеры США» и монет номиналом в 5 центов «Путешествие на запад», которые приостановили выпуск стандартных монет данного номинала, акт предусматривает чеканку долларовых монет с портретом Сакагавеи в течение всей программы. По крайней мере одна четверть долларовых монет, выпущенных ежегодно, должна быть долларами с изображением Сакагавеи. Кроме того, монеты Сакагавеи должны выходить и после окончания программы президентских долларов. Эти требования были добавлены по воле делегации от Северной Дакоты, дабы гарантировать, что Сакагавея (один из символов Северной Дакоты) остается на долларовой монете.

Однако и эту программу однодолларовых президентских монет решено свернуть, так как в закромах американского правительства хранится 1,4 миллиарда металлических монет достоинством в один доллар и с изображением разных покойных президентов США на лицевой стороне. Но коллекционеры не останутся с незаполненными альбомами, так как монетный двор будет работать по заранее утвержденному Конгрессом плану, однако все последующие монеты будут выпускать только ограниченным тиражом, для коллекционеров. По данным министерства финансов, фактическое прекращение чеканки долларовых монет сэкономит бюджету 50 млн долларов в год.

Окончание программы 

Согласно акту, для того чтобы вышла монета с изображением соответствующего президента, должно пройти не менее двух лет со дня его смерти. Серия закончится, когда будет выпущена монета с последним умершим президентом США.

Если настанет очередь монеты президента, который жив или умер менее чем за два года до этого, то данный президент пропускается, и выпускается монета в честь следующего президента по очереди, которого нет в живых как минимум два года. После окончания программы для продолжения чеканки монет с изображениями следующих президентов потребуется уже другое постановление Конгресса.

Учитывая, что Джимми Картер был жив в 2016 году, то он был пропущен, и была выпущена монета в честь Рональда Рейгана. Если все ныне живущие президенты будут живы в течение двух лет после монеты Рональда Рейгана, то его монета станет заключительной в программе. В связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего 30 ноября 2018 года, выпуск очередной памятной монеты произошел в декабре 2020 года.

Также были выпущены монеты по программе «Первая леди» с их изображением.

Ошибки чеканки 

8 марта 2007 Монетный двор Соединённых Штатов объявил, что 15 февраля 2007 года было выпущено в обращение неизвестное количество однодолларовых монет с портретом Дж. Вашингтона без надписей на гурте. По оценкам, как минимум 50 000 монет были выпущены без надписей на гурте. Первая такая обнаруженная монета была продана на eBay за 600 $, позже цена упала до 40—60 $. Так как одна из надписей, отсутствующих на монетах, — геральдический девиз «In God we trust» (В Бога мы веруем ()), такие монеты стали называть «Безбожными долларами».

Была также обнаружена монета без изображений на обеих сторонах.

Детали монет 
План выпуска и описания монет новой серии:

♥ — Ныне живущие президенты.

Серия Золотых монет Первых леди 
Если президент был холост в течение президентского срока, как Томас Джефферсон, будет отчеканена золотая монета с изображением на аверсе Свободы в виде, принятом в течение правления президента, и эмблематикой президента на реверсе.

Примечания

Ссылки 
 Программа однодолларовых президентских монет на официальном сайте Монетного двора США
 Подробное описание серии на русском
 Программа «Первая леди» США на официальном сайте Монетного двора США
 Полный текст закона на Wikisource
 Пресс-релиз от 21 ноября 2005: Закон об изменении дизайна пенни Линкольна; создания программы Однодолларовых президентских монет
 Неправильные доллары с Дж. Вашингтоном

Памятные монеты США
Номиналы в долларах США